L'Amiens Picardie Hand (APH) est un club de handball basé à Amiens en Picardie. L'équipe première masculine évolue en Nationale 1 ( national) depuis la saison 2015-2016.

Histoire 
Fondé en , le club est le résultat de la fusion de plusieurs clubs amiénois. 

Champion de France de Nationale 2 masculine à l'issue de la saison 2014/2015, l'équipe première est promue en Nationale 1 et devient le premier club picard masculin de handball à évoluer à ce niveau.

Outre son équipe A masculine, l'APH engage une dizaine d'équipes filles et garçons en Championnat (dont 3 autres équipes seniors masculines et 1 équipe senior féminine). Le club compte plus de 250 licenciés.

Bilan saison par saison

Palmarès 
 Championnat de France N2
 Champion : 2015

Effectifs

Saison 2019-2020 (Nationale 1 Masculine) 
Entraîneurs 
 Pierre-Alain Lavillette (principal)
 Yuriy Petrenko (adjoint)

Saisons précédentes

Organisation d'événements sportifs 
 Rencontre internationale entre l'Amiens Picardie Hand et l'équipe nationale du Japon le  (défaite 23 à 33).

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 Site officiel de l'Amiens Picardie Hand

Amiens
Club sportif fondé en 1991
Club sportif à Amiens